Боло́тная улица — меридиональная улица в историческом районе Лесной Выборгского административного района Санкт-Петербурга. Проходит параллельно Институтскому проспекту до проспекта Тореза от упразднённой Песочной улицы.

История 

Название улицы известно с 1887 года. Оно связано с болотистым участком местности.

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации домов) Болотную улицу пересекают следующие улицы:
 проспект Пархоменко — пересечение;
 2-й Муринский проспект — пересечение;
 аллея Академика Лихачёва — примыкание;
 проспект Тореза — Болотная улица примыкает к «карману».

Транспорт 
Ближайшие к Болотной улице станции метро — «Площадь Мужества» (около 700 м по прямой от конца улицы), «Политехническая» (около 950 м по прямой от конца улицы) и «Лесная» (около 1,3 км по прямой от начала улицы) 1-й (Кировско-Выборгской) линии.

Движение наземного общественного транспорта по улице отсутствует.

Ближайшие к Болотной улице железнодорожные станции — Кушелевка (около 700 м по прямой от начала улицы) и Ланская (около 1,3 км по прямой от начала улицы).

Достопримечательности 

 Дом 13 — дача Генриха Бертлинга, деревянный особняк начала XX века.

Общественно значимые объекты 
 дом 1 — Санкт-петербургский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта (у примыкания к упразднённой Песочной улице);
 дом 3 — детский сад № 123;
 дом 6 — гимназия № 74 и музыкальная школа № 37 (у пересечения с проспектом Пархоменко);
 Невский политехнический профессиональный лицей им. А. Г. Неболсина (между проспектом Пархоменко и 2-м Муринским проспектом) — 2-й Муринский проспект, дом 43А;
 Сквер Академика Лихачёва (у пересечения со 2-м Муринским проспектом);
 детский сад № 5 — 2-й Муринский проспект, дом 34, корпус 2, литера А;
 дом 15Ш — детский сад № 124;
 дом 18 — школа № 76.

См. также 
 Коломенская улица — в 1780—1871 годах участок от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы носил название Болотная улица
 Курляндская улица — в 1804—1829 годах носила название Болотная улица
 Мытнинская улица — в 1828—1868 годах носила название Болотная улица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Болотная улица в Энциклопедии Санкт-Петербурга